

Sigle 
 Norme di buona fabbricazione

Codici 
 nbf – vecchio codice ISO 639-3 della lingua naxi